Le qualificazioni del singolare  del BMW Open 2008 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo BMW Open  2008 prevedevano 27 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

Assente
 Júlio Silva (ultimo turno)
 Ivo Klec (secondo turno)
 Rainer Eitzinger (Qualificato)

 Marko Tkalec (ultimo turno)
 Younes El Aynaoui (Qualificato)
 Gianluca Naso (Qualificato)
 Rohan Bopanna (primo turno)

Qualificati 

 Alexandre Sidorenko
 Younes El Aynaoui

 Gianluca Naso
 Rainer Eitzinger

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

BMW Open 2008
ATP Tour 2008